Blood Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Blood Hill (Worcester County, Massachusetts, 272 m)
 Blood Hill (Worcester County, Massachusetts, 456 m)
 Blood Hill (New Hampshire)
 Blood Hill (Vermont)

Siehe auch:
 Bloody Hill